Sinagoga corale di Kaunas
 Sinagoga corale di Mosca
 Sinagoga corale di Vilnius